Dies ist eine Liste aller Torhüter, die seit dem ersten offiziellen Länderspiel des DFB am 5. April 1908, als Fritz Baumgarten im Tor stand, mindestens einen Einsatz in der deutschen Fußballnationalmannschaft absolviert haben.

Insgesamt kamen bislang 78 verschiedene Torhüter im DFB-Team zum Einsatz, darunter 19 Spieler, für die das erste Spiel im Nationaltrikot gleichzeitig das letzte war. Am häufigsten dabei war Manuel Neuer mit 117 Spielen.

Eike Immel gab mit 19 Jahren als jüngster Torhüter sein Debüt. Roman Weidenfeller löste am 19. November 2013 Toni Turek als ältesten Torhüter beim Debüt ab. Während Turek beim ersten Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg, das nach acht Jahren Länderspielpause stattfand, mit 31 Jahren und 10 Monaten sein Debüt gab, war Weidenfeller beim Debüt bereits 33 Jahre und 105 Tage alt. Ältester Nationaltorhüter war der zum Zeitpunkt seines letzten Einsatzes 38-jährige Jens Lehmann.

Legende:

 Spiele: A-Kader, Stand: 1. Dezember 2022
 kursiv: noch aktive Torhüter

Anmerkungen:

Siehe auch 
 Deutsche Fußballnationalmannschaft/Statistik

Deutschland Torhuter
Deutsche Fußballnationalmannschaft
!